Cnidium wolffii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Cnidium wolffii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
wolffii